Села:
 Яструбна — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Яструбна — Житомирська область, Житомирський район